Cheda ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Cheda (Schachspieler) (* 1976), bhutanischer Schachspieler
 Mike Cheda, Drehbuchautor und Filmproduzent 

Cheda steht für:

 Cheda, Markenname von Mari Auto, brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Scheda